Дундо Мароје може да се односи на:

 Дундо Мароје, комедија Марина Држића
 Дундо Мароје (филм) из 1959. године
 Дундо Мароје (ТВ филм из 1983)